Bamses Venner – gruppo musicale danese attivo dal 1973 al 2011
 Dominique Venner – saggista, storico e militare francese
 Thomas Venner – bottaio e ribelle inglese, ultimo capo della quinta monarchia